Lurín puede estar haciendo referencia a:

 Distrito de Lurín, distrito peruano de la Provincia de Lima.
 Río Lurín, río peruano.